Rusk megye (Texas)
Rusk megye (Wisconsin)